Interacción hace referencia a varios artículos:

Véase:

Definición
La interacción es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas o agentes.

Ciencia
 En astronomía, la interacción de galaxias, perturbación mutua entre galaxias por acción de la gravedad
 En biología, la interacción biológica de los seres vivos entre sí o con su medio ambiente
 En climatología, la interacción Fujiwhara entre dos vórtices ciclónicos
 En estadística, en particular en la formulación de un diseño factorial, una interacción es un término que refleja un efecto lineal entre dos variables del modelo
 En informática, la interacción persona-computadora
 En matemáticas, la interacción lógica utilizada en análisis de datos y en modelos de regresión múltiple
 En medicina, la interacción farmacológica, modificación del efecto de un fármaco por la acción de otro

Física
 En física, frecuentemente usado como sinónimo de campo de fuerza
 las cuatro interacciones fundamentales entre partículas, a saber:
 Interacción electromagnética
 Interacción gravitatoria
 Interacción nuclear débil 
 Interacción nuclear fuerte 
 otras interacciones entre partículas, como
 Interacción de canje magnético entre electrones desapareados relativamente próximos
 interacción electrodébil, teoría que unifica la interacción débil y el electromagnetismo
 Interacción Yukawa entre un campo escalar y un campo de Dirac
 Interacción de configuraciones, método para resolver la ecuación de Schrödinger no relativista
 interacción electrostática
 interacción ferromagnética
 otros tipos de interacción magnética
 Interacción plasma-pared, consecuencia del contacto del plasma con un cuerpo sólido

Química
Diferentes tipos de interacciones intermoleculares
 Interacción agóstica de un metal de transición con un enlace C-H
 Interacción catión-π entre la cara de un sistema pi y un catión adyacente
 Interacción de Van der Waals, fuerza entre moléculas o sus partes
 Interacción dipolo-dipolo
 Interacción ion-dipolo
 En bioquímica
 Interacción alostérica, un cambio estructural de las proteínas
 Interacciones proteína-proteína

Comunicación
 Diseño de interacción disciplina que define el comportamiento de los productos y sistemas con los que interactúa el usuario
 Interactividad, proceso que establece un usuario con un dispositivo, sistema u objeto determinado

Sociología
 Esferas de interacción cultural, concepto histórico sobre los cambios socioeconómicos
 Interaccionismo simbólico, una de las corrientes de pensamiento microsociológico
 Interacción social, influencia que recibe todo individuo en sociedad.

Referencias

Enlaces externos 

Terminología científica